Каренис (, до 3 апреля 1991 года — Гюмуш) — село в Котайкской области Армении.

Расположено на левом (высоком) берегу реки Раздан на высоте 1450 м, примерно в 30 км от Еревана, в 4 км от Чаренцавана и в 16 км от областного центра, Раздана.

Население 
По данным «Сборника сведений о Кавказе» за 1880 год в селе Гюмуш Новобаязетского уезда по сведениям 1873 года был 31 двор и проживало 295 азербайджанцев (указаны как «татары»), которые были шиитами. По данным Кавказского календаря на 1912 год, в селе Гюмуш Новобаязетского уезда проживал 453 человека, в основном азербайджанцы, указанные как «татары».

Население занимается скотоводством и полеводством. Имеется источник питьевой воды.

Достопримечательности 
Неподалёку от Карениса в ущелье реки Раздан расположен монастырский комплекс Апостола Матфея (VI—VII века), известный как Каренис или Каренаванк.

Примечания

Ссылки 
 Համայնքներ և բնակավայրեր Համայնքի և բնակավայրի մասին / Չարենցավան համայնքի Կարենիս գյուղ / Каренис на сайте Котайкской области
 Համայնքներ և բնակավայրեր Համայնքի ղեկավար, ավագանի և վարչական ղեկավար / Չարենցավան համայնքի Կարենիս գյուղ / Руководство Карениса